B.Y.O.B. (single), een single van de Amerikaans/Armeense alternatieve metalband System of a Down
B.Y.O.B. (Beverly Hills, 90210), de elfde aflevering van het eerste seizoen van het tienerdrama Beverly Hills, 90210